Kaiser-Hotel (Hotel Kaiser) ist Name oder -bestandteil:
  Hotel „Römischer Kaiser“, Düsseldorf
 Hotel Deutscher Kaiser (Nürnberg)
 Kaiser-Hotel (Friedrichstraße), Berlin
 Hotel Kaiserhof (Porta Westfalica)
Siehe auch:
 Gasthof zum Kaiser Friedrich